Leucadia puede hacer referencia a:

 Léucade o Leucadia, isla griega en el mar Jónico.
 Leucadia National, holding empresarial de la ciudad de Nueva York.
 Playa de Leucadia, California
 Leucadia (Estados Unidos), distrito de la ciudad de Encinitas, California.